Огнеупорщик: 
 Огнеупорщик — профессия металлурга, который работает с огнеупорами. Приготовляет специальные массы кислотоупорных и огнеупорных материалов. Футеровка промышленных агрегатов, для плавки, разогрева и транспортирования металла
 «Огнеупорщик» — одно из прежних названий мини-футбольного клуба «Горняк» из города Красногоровка.
 «Огнеупорщик» — дворец культуры в Первоуральске.

См также 
 Каменщик

Ссылки 

Профессии
Огнеупоры